Boisset (Górna Loara) – francuska gmina w regionie Owernia
 Boisset (Cantal) – francuska gmina w regionie Owernia
 Boisset (Hérault) – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon